Манор Соломон (ивр. מנור סולומון, ) — израильский футболист, вингер донецкого «Шахтёра», выступающий на правах аренды за Английская Премьер-лига «Фулхэм» и за национальную сборную Израиля.

Биография 
Родился 24 июля 1999 года в Кфар Саве. Карьеру начинал в «Маккаби» (Петах-Тиква), за который в 2016—2019 провёл 68 матчей, в которых забил 8 голов. 11 января 2019 года было объявлено о переходе Соломона в донецкий «Шахтёр». Контракт рассчитан на 5 лет.

Клубная карьера 
Дебютировал за «Шахтёр» 14 февраля 2019 в матче Лиги Европы с «Айнтрахтом», заменив на 69-й минуте Марлоса.

Дебютировал в УПЛ 25 февраля 2019 в матче с «Александрией» (2:0), выйдя на поле на 79-й минуте вместо Виктора Коваленко.

25 июля 2022 года подписал контракт с Английская Премьер-лига «Фулхэмом». Контракт рассчитан до лета 2023 года.

Международная карьера 
Дебютировал за сборную Израиля 7 сентября 2018 в матче Лиги Наций УЕФА против Албании (0:1).

Достижения 
 «Шахтёр» (Донецк)
 Чемпион Украины (2): 2018/19, 2019/20
 Обладатель Кубка Украины: 2018/19
 Обладатель Суперкубка Украины: 2021

Статистика 
:

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Шахтер» (Донецк)

Футболисты Израиля
Игроки сборной Израиля по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Израиля по футболу
Игроки ФК «Маккаби» Петах-Тиква
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Фулхэм»